David Garrick est un acteur et dramaturge britannique.

David Garrick est une pièce de théâtre de Thomas William Robertson basée sur la vie du dramaturge. 
Plusieurs films sont adaptés de la pièce : 
 David Garrick (1912), de Percy Nash
 David Garrick (1913), de Leedham Bantock
 David Garrick (1913), de Hay Plumb
 David Garrick (1914), de James Young
 David Garrick (1916), de Frank Lloyd